Каменковский сельсовет — упразднённая 1 июля 2013 года административная единица на территории Узденского района Минской области Белоруссии.

Географическое положение 
Сельский Совет расположен в юго-западной части Узденского района, граничит с Лошанским, Узденским, Семеновичским сельсоветами, а также с Копыльским районом. Административный центр сельсовета — агрогородок Войково — находится в 20 км от районного центра города Узда и в 100 км от областного центра — города Минска.

Состав 
Каменковский сельсовет включал 21 населённый пункт:
 Адринищи — деревня.
 Ануфрово — деревня.
 Вирково — деревня.
 Войково — агрогородок.
 Воротищи — деревня.
 Глинки — деревня.
 Городок — деревня.
 Жачково — деревня.
 Каменое — деревня.
 Конопельки — деревня.
 Лески — деревня.
 Лапухино — деревня.
 Мрочки — деревня.
 Новосады — деревня.
 Паледи — деревня.
 Рачица — деревня.
 Слободской Чашин — деревня.
 Смоляры — деревня.
 Старые Морги — деревня.
 Сутки — деревня.
 Чашин — деревня.
 Чемеричное — деревня.

Производственная сфера 
 РСУП «Совхоз „Городок“»
 Ледовый Дворец Спорта «Партиком»

Социально-культурная сфера 
Медицинскую помощь населению сельсовета оказывает Городокская врачебная амбулатория.

Обучение и воспитание детей осуществляется в УО «Сутковская средняя школа-сад».

Учреждения культуры: Каменковский сельский Дом культуры, Каменковская библиотека, Вирковская библиотека-клуб, бригадный клуб деревни Глинки.

См. также 
 Узденский район

Примечания

Ссылки 
 Узденский райисполком 

Упразднённые сельсоветы Узденского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании